Technology Resonance Differential – technologia testowania długich i bardzo długich linii kablowych wysokiego napięcia. Metoda badania umożliwia testowanie kabli wyjątkowo długich przez zastosowaniu stosunkowo małych i lekkich urządzeń dokonujących badanie przy niskiej częstotliwości napięcia testowego (np. od 0,1 Hz do 5 Hz). Prowadzi to do znacznego zmniejszenia mocy źródła układu probierczego.

Bibliografia
Sławomir Noske: Kable – Komitet Studiów B1, Energetyka 3/2013.

Linie elektroenergetyczne